Os uniformes do Paysandu Sport Club correspondem as vestimentas adotadas pelos jogadores da equipe paraense desde a sua fundação, ao longo de sua história.

Temporada 2001

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas;
 3º - Camisa azul, short branco e meias azuis.

Temporada 2002

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas;
 3º - Camisa azul, short branco e meias azuis.

Temporada 2003

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas;
 3º - Camisa azul, short branco e meias brancas.

Temporada 2004

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis.
 2º - Camisa Branca, short Branca e meias Brancas.

Temporada 2005

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas.

Temporada 2006

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis.

Temporada 2007

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas;
 3º - Camisa branca com azul, short branco e meias azuis.

Temporada 2008

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas;
 3º - Camisa azul, short azul e meias brancas.

Temporada 2009

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas.

Temporada 2010

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas.

Temporada 2011

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas.

Uniformes de treino

Temporada 2012

Uniformes de Jogo 

 1º - Camisa azul, short azul e meias azuis;
 2º - Camisa branca, short branco e meias brancas.

Uniforme de Treino

Temporada 2013

Uniformes de Jogo 

 O 1º uniforme é uma camisa azul com duas grandes listras verticais brancas, short e meiões azuis.
 O 2º uniforme é composto por uma camisa branca que com duas listras diagonais em dois tons de azuis, shorts e meiões brancos.
 O 3º uniforme é a tradicional camisa listrada em azul e branco, short e meiões azuis.

Uniforme de Treino

Temporada 2014

Uniformes de Jogo 

Uniformes do centenário bicolor.

Temporada 2015

Uniformes de Jogo 

. Uniformes criados com o intuito de Homanagear o 'Esquadrão de Aço', time bicolor de grandes conquistas principalmente na década de 40.

Temporada 2016 

. A linha de 2016 marca o início da marca 'Lobo' (Marca prória de material desportivo do Paysandu).

Uniformes de Jogo

Uniformes de Treino 

 Camisa laranja, calção e meias pretas;
 Camisa branca, calção preto e meias brancas.

Temporada 2017

Uniformes de Jogo

Temporada 2018

Uniformes de Jogo 

 Em 2018 o Paysandu Decidiu fazer aluzão a Copa do mundo 2018 e homenagear as seleções campeãs mundiais, trazendo as referências para dentro de campo em seu uniforme.
 1º uniforme:  Camisa esta que por meio de votação popular, foi eleita a mais bonita da Série B 2018, fazendo referência a Seleção Argentina Bi campeã mundial (1978 e 1986), o modelo titular de jogos foi batizado de "Valentia".
 2º uniforme:  Camisa fazendo referência a Seleção do Uruguay Bi campeã mundial e primeira seleção a ser campeã do mundial (1930 e 1950), o 2º modelo de jogos foi batizado de "Raça".
 3º uniforme:  Por fim, a seleção do país ao qual pertence a nação bicolor não poderia faltar, fazendo referência a Seleção Brasileira penta campeã mundial (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), o 3º modelo de jogos foi batizado de "Alegria"´.

Uniforme do goleiro 
 Uniformes do goleiro   Para os goleiros bicolores restou homenagear as seleções campeãs da França (1998), Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) e Espanha (2010) e também homenagendo a Seleção Brasileira , a camisa 'Alegria' do goleiro.

Uniforme de treino 
 Uniformes de treino   Continuando o projeto 2018, estes uniformes foram criados com desing para homenagear respectivamente as seleções campeãs da Inglaterra (1966) e para a comissão técnica, a Tetra campeã Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014).

Temporada 2019

Uniformes de Jogo 
 Com o intuito de recuperar o sentimento de 'time do povo', a linha de 2019 foi lançada à torcida diretamente da maior feira livre da América Latina, o Ver-o-Peso.
 O 3º Uniforme da Temporada foi desenvolvido pela torcida e escolhido por meio de votação popular.

Uniformes de Treino

Temporada 2020

Uniformes de Jogo 
 Em 2020, o Paysandu lançou a linha 'Origens', com uniformes em referência a momentos históricos da equipe.

 1º uniforme: inspirado na origem da camisa azul celeste usada pela 1º vez no recebimento da faixa de Campeão Paraense de 1980.
 2º uniforme: inspirado na batalha de Paysandú
 3º uniforme: lançado em dezembro como homenagem ao 'Time Negra' (apelido do Norte Club, que após divergências com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, deu origem ao Paysandu).

Temporada 2021

Uniformes de Jogo 
 Em 2021, o Paysandu lançou a linha 'Constelação', com uniformes em homenagem aos títulos da Série B conquistados pelo clube.

 1º uniforme: em homenagem ao título da Série B 2001.
 2º uniforme: em homenagem ao título da Série B 1991.
 3º uniforme: em homenagem ao título da Copa dos Campeões 2002.

Temporada 2022

Uniformes de Jogo 
 Em 2022, o Paysandu lançou a linha 'Payxão e Ousadia'.

 1º uniforme (Paladino): Seu design lembra uma armadura, listrado nas cores branca e azul paladino, uma tonalidade extraída da mistura entre todos os azuis já usados pelo clube.

Temporada 2023

Uniformes de Jogo 
 A linha de 2023 homenageia os 20 anos da 1ª e única participação de um clube do Norte do Brasil na Copa Libertadores.

Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club
Uniformes de clubes de futebol do Brasil